Trzebina ist der Name folgender Orte in Polen:
 Trzebina (Drzewica) in der Woiwodschaft Łódź
 Trzebina (Lubrza) in der Woiwodschaft Oppeln